Befeuerung steht für:

 Befeuerung (Seefahrt) bezeichnet weitgehend ortsfeste Licht- oder Funksignale zur Navigation in der Seefahrt.
 Befeuerung (Luftfahrt) bezeichnet weitgehend ortsfeste Licht- oder Funksignale zur Navigation in der Luftfahrt